Hiệp An (Bình Dương), een phường in thị xã Thủ Dầu Một, provincie Bình Dương.
 Hiệp An (Hải Dương), een xã in huyện Kinh Môn, provincie Hải Dương.
 Hiệp An (Lâm Đồng), een xã in huyện Đức Trọng, provincie Lâm Đồng.